The Used:

 The Used — американская рок-группа.
 The Used — дебютный студийный альбом американской рок-группы The Used.